Madetjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Madetjärvi (Gällivare socken, Lappland, 740724-172758), sjö i Gällivare kommun,  (6,73 ha)
Madetjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741633-170836), sjö i Gällivare kommun,  (6,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn